International Data Corporation — компания, занимающаяся аналитикой.
 IDC — бренд, используемый телекоммуникационным оператором Интерднестрком для предоставления своих услуг.
 Соединитель типа IDC (Insulation-displacement connector) — электрический соединитель, хвостовик которого пробивает изоляцию плоского кабеля при его электромонтаже.
 IDC - Междисциплинарный центр в Герцлии